Jaring Walta (schilder) (1887-1971)
Jaring Walta (violist) (1941)